YPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pikangikum (Ontario) (Canada)